

Geografia 
 Prè – quartiere del centro storico di Genova
 Pré di Ledro – frazione del comune di Ledro in Trentino
 Pré-aux-Clercs – antica area di Parigi in cui si tenevano i duelli
 Pré-en-Pail – comune francese soppresso
 Via di Prè – famoso caruggio di Genova
 Villiers-le-Pré – comune francese nella regione della Normandia

Persone 
 Hilary du Pré – flautista britannica
 Jacqueline du Pré – violoncellista britannica

Altro 
 Stradivari Du Pré – violoncello costruito nel 1673 da Antonio Stradivari